Mellin kan syfta på:

Orter
 Mellin, Beetzendorf – en ort i Beetzendorf i Sachsen-Anhalt i Tyskland

Personer
 Mellin (släkt) – en ursprungligen tysk adlig ätt
 Carl Gustaf Mellin (1670–1738), svensk greve och militär
 Carl Johan Mellin (1851–1924), en svensk-amerikansk ingenjör och uppfinnare
 Gustaf Mellin, (1840–1919), en svensk lantbrukare och riksdagsman
 Gustaf Henrik Mellin (1803–1876), en svensk författare och präst
 Hjalmar Mellin 1854–1933), en finländsk matematiker
 Jürgen Mellin (1633–1713), en svensk greve, militär och ämbetsman
 Mellin de Saint-Gelais (1491–1558), fransk skald